Salibi est un patronyme arabe —présent surtout en Syrie et au Liban— notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
 Dionysius Bar Salibi (mort en 1171), philosophe, théologien et écrivain syriaque ;
 Kamal Salibi (1929–2011), historien libanais ;
  (1921–1998), homme politique syrien.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme arabe

en:Salibi